Billy Goat Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Billy Goat Mountain (Kalifornien)
 Billy Goat Mountain (Okanogan County, Washington)
 Billy Goat Mountain (Stevens County, Washington)